Houillon est un patronyme français très présent dans six départements de l'est de la France.

Localisation 
Houillon est un patronyme principalement présent dans le département des Vosges, ainsi que dans les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle en Lorraine, de la Haute-Saône en Franche-Comté, de la Meuse et de Haute-Marne en Champagne-Ardenne.

Personnalités 
 Philippe Houillon (1951-), un homme politique français ;
 Charline Houillon (1988-), une joueuse française de volley-ball ;

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois